Stephanoberycidae är en familj av fiskar. Stephanoberycidae ingår i ordningen Stephanoberyciformes, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stephanoberycidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Stephanoberycidae